Het Nederlandse publieke omroepbestel
 De Stichting Nederlandse Publieke Omroep, die een coördinerende taak heeft binnen bovenstaand bestel